«Ascensión» puede referirse a:

Religión 
 Día de la Ascensión, fiesta cristiana en la que se celebra la ascensión de Jesús de Nazaret;
 Ascensión de Jesucristo, expresión usada por los cristianos para referirse a la glorificación de Jesús de Nazaret;

Antroponimia 
 Ascensión, nombre de pila ambiguo.

Astronomía 
 Ascensión recta, en astronomía.

Cine y televisión 
 Ascensión, en el universo de Stargate;
 Ascension, tercer episodio de la temporada Stargate SG-1;

Música 
 Ascension, canción de Gorillaz del álbum Humanz.

Deportes 
 Ascensión, subir a una montaña sin que esto implique una técnica depurada o equipo técnico;

Islas 
 Isla Ascensión, archipiélago británico del océano Atlántico;
 Isla Ascensión, isla en el archipiélago de las Guaitecas, en el océano Pacífico.

Divisiones administrativas 
 Ascensión, localidad de la Argentina;
 Ascensión de Guarayos, localidad de Bolivia;
 Ascensión, municipio en el estado de Chihuahua, México;
 Ascensión, localidad cabecera del Municipio de Ascensión (Chihuahua), México;
 Distrito de Ascensión, distrito municipal de Huancavelica, Perú;